Il termine Steam (in inglese vapore) si può riferire a:

Cinema 
 Steam – film di Kyle Schickner del 2007

Istruzione 

 STEAM – termine utilizzato per indicare le discipline scientifico-tecnologiche-artistiche (Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics: scienza, tecnologia, ingegneria, arti e matematica) e i relativi corsi di studio

Informatica 
 Steam – Piattaforma per la distribuzione digitale di software

Musica 
 Steam – gruppo musicale statunitense
 Steam – singolo di Peter Gabriel del 1992, dall'album Us
 Steam – album discografico degli East 17 del 1994
 Steam – singolo degli East 17 del 1994, dall'album omonimo
 Steam – album di Ty Herndon del 1999

Personaggi 
Robecca Steam – personaggio della linea di bambole Monster High, figlia di Hexiciah Steam, uno scienziato pazzo